Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin léghajóépítő
 Graf Zeppelin repülőgéphordozó
 Graf Zeppelin  léghajó